

Шериф 
 Шериф () — административно-судебная должность в ряде англоязычных стран.
 Шериф — особый статус в командной ролевой игре «Мафия».

Театр и кино 
 «» — комическая опера Фроманталя Галеви по либретто Эжена Скриба на сюжет из «Человеческой комедии» Оноре де Бальзака (Париж, 1839).
 «Шериф» (2020) — американский телесериал в жанре драмы и вестерна.

Музыка 
 «Шериф» () — канадская рок-группа.

Персонажи 
 Шериф Вуди — главный герой мультфильма «История игрушек» и его продолжений.
 Шериф Хойт — один из главных злодеев фильма «Техасская резня бензопилой» и его продолжения.

В Приднестровье 
 «Шериф» — коммерческий холдинг, основанный в 1993 году.
 «Шериф» — футбольный клуб из города Тирасполь, основанный в 1997 году.
 «Шериф-2» — резервная команда футбольного клуба «Шериф».
 «Шериф» — спортивный комплекс в Тирасполе, построенный в начале 2000-х годов для клуба «Шериф».

На Востоке 
 Шериф (шариф,  — знатный, благородный) — почётный титул мусульман, передаваемый по наследству.
 Великий шериф — титул главы Мекканского шарифата, правителя Мекки и Хиджаза.

Фамилия 
 Шериф, Музафер — турецкий психолог, автор ряда экспериментов в области социальной психологии.

См. также